Le Republičke lige 1986-1987 (Leghe repubblicane 1986-1987) furono la 41ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo): le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1987-1988.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1987-1988.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Croazia 
L'edizione successiva fu unificata a girone unico (Jedinstvena liga).

Ovest

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1987-1988 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Nord

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1987-1988 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Est

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1987-1988 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Sud

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1987-1988 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Spareggi
Le prime due classificate dei 4 gironi si sfidarono per un posto in Druga Liga 1987-1988 (Doigravanje za prvaka Hrvatske, play-off per il titolo di campione croato). A prevalere fu lo .

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTI DI FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center| 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center| 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1987-1988.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1987-1988.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 
La vincitrice (e promossa in Druga Liga 1987-1988) fu il .

Kosovo 
La vincitrice (e promossa in Druga Liga 1987-1988) fu il .

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1987-1988.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Macedonia 
La vincitrice (e promossa in Druga Liga 1987-1988) fu il .

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1986-1987
Druga Liga 1986-1987
Kup Maršala Tita 1986-1987

Collegamenti esterni 
  Stagione 1986-1987 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1986-1987 su rsssf.com
  Hrvatska republička liga 1945-91 su sportnet.rtl.hr

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava